St. Abundus ist der Name folgender Kirchen:
 St. Abundus (Groden) in  Cuxhaven
 St.-Abundus-Kirche (Lassahn) in Lassahn